Пушкарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Пушкарское сельское поселение — входит в Белгородский район

Липецкая область
 Пушкарское сельское поселение — входит в Усманский район